Tienhoven est un nom néerlandais.

Patronyme 
 Gijsbert van Tienhoven (1841-1914), homme d'État néerlandais ;
 Pieter van Tienhoven (1875-1953), fils du précédent, écologiste néerlandais, cofondateur de Stichting Natuurmonumenten.

Toponyme 
 Tienhoven, village néerlandais dans la commune de Stichtse Vecht, en province d'Utrecht ;
 Tienhoven, hameau de l'île néerlandaise de Texel, en province de Hollande-Septentrionale ;
 Tienhoven aan de Lek, village dans la commune néerlandaise de Vijfheerenlanden, en province d'Utrecht ;
 Tienhoven, hameau dans la commune néerlandaise de Vijfheerenlanden, en province d'Utrecht.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme